Cavallera ima više značenja:
 Cavallera, Bergamo
 Cavallera, Brescia